Топоним Бродец изведен је од речи брод и он може значити:

Насеља:
 Бродец (Гостивар), као насељено место у Општини Гостивар, Северна Македонија;
 Бродец (Чучер-Сандево), као насељено место у Општини Чучер-Сандево, Северна Македонија;
 Бродец (Тетово), као насељено место у Општини Тетово, Северна Македонија;
 Бродец (Белорусија), као насељено место у Минској области, Белорусија;
 Бродец (Лоуни), као насељено место у Устечком крају, Чешка република;

Водотоци:
 Бродец (притока Орлице), као водоток и притока реке Орлице, Чешка република;
 Бродец (притока Влашимске Бланице), као водоток и притока реке Влашимске Бланице, Чешка република.

Види још 
 Бродац (вишезначна одредница)